Notabstieg steht
 in der Luftfahrt für einen kontrollierten, steilen Sinkflug
 im Alpinismus für ein schnelles Verlassen des ausgesetzten Geländes, siehe Bergnot